Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2013 nastoupilo devadesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistů. Obhájcem titulu byl švýcarský druhý hráč světa Roger Federer, který vypadl ve čtvrtfinále se španělskou světovou pětkou Rafaelem Nadalem.

Třetí singlový titul a celkově pátý z Indian Wells získal Španěl Rafael Nadal, který ve finále zdolal argentinskou turnajovou sedmičku Juana Martína del Potra po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–4. Připsal si tak jeden milion dolarů.

Turnajové vítězství pro Nadala znamenalo padesátý třetí titul kariéry. V rámci kategorie ATP Masters 1000 se rekordním dvacátým druhým titulem odpoutal od jednadvaceti Federerových trofejí.

Nasazení hráčů 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Novak Djoković (semifinále)
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  David Ferrer (2. kolo)
  Rafael Nadal (vítěz)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Juan Martín del Potro (finále)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (2. kolo)
  Richard Gasquet (4. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Marin Čilić (3. kolo)
  Gilles Simon (4. kolo)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  John Isner (2. kolo)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Milos Raonic (4. kolo)
  Stanislas Wawrinka (4. kolo)
  Tommy Haas (4. kolo)
  Andreas Seppi (3. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Sam Querrey (4. kolo)
  Jerzy Janowicz (3. kolo)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Martin Kližan (2. kolo)
  Florian Mayer (3. kolo)
  Julien Benneteau (2. kolo)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Grigor Dimitrov (3. kolo)
  Mardy Fish (3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Novak Djoković
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=8
|RD1-team2= Jo-Wilfried Tsonga
|RD1-score2-1=3
|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Andy Murray
|RD1-score3-1=77
|RD1-score3-2=3
|RD1-score3-3=1
|RD1-seed4=7
|RD1-team4= Juan Martín del Potro
|RD1-score4-1=65
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=6

|RD1-seed5=6
|RD1-team5= Tomáš Berdych
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6= 
|RD1-team6= Kevin Anderson
|RD1-score6-1=4
|RD1-score6-2=4
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=5
|RD1-team7= Rafael Nadal
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=6
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Roger Federer
|RD1-score8-1=4
|RD1-score8-2=2
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Novak Djoković
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=4
|RD2-score1-3=4
|RD2-seed2=7
|RD2-team2= Juan Martín del Potro
|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=6

|RD2-seed3=6
|RD2-team3= Tomáš Berdych
|RD2-score3-1=4
|RD2-score3-2=5
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=5
|RD2-team4= Rafael Nadal
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=7
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=7
|RD3-team1= Juan Martín del Potro
|RD3-score1-1=6
|RD3-score1-2=3
|RD3-score1-3=4
|RD3-seed2=5
|RD3-team2= Rafael Nadal
|RD3-score2-1=4
|RD3-score2-2=6
|RD3-score2-3=6
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 3. sekce 

 7. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 
  Ernests Gulbis (kvalifikován)
  Michael Russell (2. kolo)
  Daniel Brands (kvalifikován)
  Dmitrij Tursunov (kvalifikován)
  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Ričardas Berankis (2. kolo)
  Tobias Kamke (1. kolo)
  Guillaume Rufin (2. kolo, odstoupil)
  João Sousa (1. kolo)
  Jan Hájek (2. kolo)
  Jesse Levine (2. kolo)
  Rajeev Ram (1. kolo)
  Guido Pella (kvalifikován)
  Steve Darcis (1. kolo)
  Flavio Cipolla (1. kolo)
  Serhij Stachovskyj (2. kolo)
  Matthias Bachinger (1. kolo)
  Adrian Ungur (1. kolo)
  Matthew Ebden (kvalifikován)
  Andreas Haider-Maurer (1. kolo)
  Ruben Bemelmans (1. kolo)
  Philipp Petzschner (kvalifikován)
  Matteo Viola (2. kolo)
  Vasek Pospisil (kvalifikován)

 Kvalifikanti 
  Ernests Gulbis
  Bobby Reynolds
  Daniel Brands
  Dmitrij Tursunov
  Mischa Zverev
  Vasek Pospisil
  Matthew Ebden
  Philipp Petzschner
  Daniel Muñoz de la Nava
  Guido Pella
  Ivo Karlović
  '''Wayne Odesnik

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

BNP Paribas Open 2013